ТШС — многозначная аббревиатура:
 ТШС — твёрдая шлаковая смесь
 ТШС — тройник штампосварной
 ТШС — телескопический монокулярный шарнирный прицел (танка)

См. также 
  — аббревиатура латиницей